Quejigo può riferirisi a:
Il nome comune della pianta Quercus faginea
Il nome comune della pianta Quercus pyrenaica
Il nome comune della pianta Quercus canariensis

es:Quejigo